USS Harrison (DD-573), een schip dat in 1970 overgekocht werd door Mexico en hernoemd werd naar ARM Cuauhtémoc (E01)
ARM Cuauhtémoc (schip), een bark dat door de Mexicaanse marine gebruikt als opleidingsschip voor cadetten